Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Сакраменто кингсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на Википедији на српском језику.

А

Б

В

Г

Д

Е

К

Л

М

Н

Р

С

Т

У

Ф

Х

Џ 

Кошаркаши Сакраменто кингса
Списак кошаркаша НБА клубова